Городская скупщина города Загреба () — законодательный орган хорватской столицы Загреба, аналог городского совета.

Включает 47 депутатов, избираемых сроком на четыре года путем тайного голосования на основе всеобщего избирательного права и в соответствии с принципом пропорционального представительств (текущий состав избран на выборах 2021 года).

Скупщина заседает в здании Старой ратуши, неподалеку от площади Святого Марка.

Это представительский орган, занимающийся правотворчеством в пределах самоуправления города Загреб и выполняет другие обязанности в соответствии с законодательством государства и собственного устава. Городской совет является своеобразным противовесом городскому голове в управленческой модели сдержек и противовесов. Насчитывает 24 постоянных и временных рабочих органов с правом надзора за различными функциями городской власти.

Председатель городской скупщины — Йошко Клисович.

Состав по политическим группам 

 Зелёно-левая коалиция — 23
 Загреб НАШ! - Мы можем! — 19
 Новые левые — 3
 Устойчивое развитие Хорватии — 1
 Коалиция ХДС-ХСЛП — 6
 Хорватское демократическое содружество — 5
 Хорватская социал-либеральная партия — 1
 Бандич Милан 365 — Партия труда и солидарности — 5
 Движение родины Мирослава Шкоро — 5
 Социал-демократическая партия Хорватии — 5
 Мост независимых списков — 3

Примечания 

Загреб
Законодательные органы городов Хорватии